Termin Endo-beta-galaktozidaza ima više značenja.

 Endo-1,4-beta-galaktozidaza supstance krvne grupe, enzim
 Keratan-sulfatna endo-1,4-beta-galaktozidaza, enzim